Александр Павлович Александров: 
 Александров, Александр Павлович (род. 1943) — советский космонавт.
 Александров, Александр Павлович (род. 1947) — председатель Магаданской областной Думы.